Santa Anita Derby, är ett amerikanskt galopplöp för treåriga fullblod som rids årligen på Santa Anita Park i Arcadia i Kalifornien i april. Det är ett Grupp 1-löp, det vill säga ett löp av högsta internationella klass. Första upplagan av Santa Anita Derby reds 1935, och rids över distansen 1  miles, 1 811 meter.

Den samlade prissumman i löpet är 400 000 dollar. Det är ett av de sista förberedelseloppen av Road to the Kentucky Derby.

Segrare 

† anger ett sto.

Fetstil anger häst som senare segrat i Kentucky Derby.

Referenser 

Amerikanska galopplöp
Återkommande sportevenemang i november
Återkommande sportevenemang med premiär 1935